La Soyeuse, une marque de bière.
 Soyeuse, ou Rivula sericealis, un papillon  de nuit.